Ilhéou peut désigner :

 la vallée d'Ilhéou, une vallée des Pyrénées dans le Lavedan dans le département des Hautes-Pyrénées (France);
 le col d'Ilhéou (), un col fermant la vallée et qui relie la vallée d'Estaing;
 le gave d'Ilhéou, un ruisseau s'écoulant dans la vallée, affluent du gave de Cauterets;
 le lac Bleu d'Ilhéou, un lac des Hautes-Pyrénées;
 le lac Noir d'Ilhéou;
 le refuge d'Ilhéou (), un refuge de montagne de montagne au bord du lac d'Ilhéou.

Homonymie de toponyme